Nespereira ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Nespereira (Cinfães), Gemeinde im Concelho de Cinfães
 Nespereira (Gouveia), Gemeinde im Concelho de Gouveia
 Nespereira (Guimarães), Gemeinde im Concelho de Guimarães
 Nespereira (Lousada), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Lousada